Kūhdasht kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kūhdasht (kommunhuvudort i Iran), Lorestan, 
 Shahrestān-e Kūhdasht, kommun, Lorestan, 

Robotskapade Iranförgreningar